Huntley peut faire référence à :

 un prénom,

Patronymie 

 Chet Huntley (1911-1974), un acteur américain ;
 Fred Huntley (1864-1931), un acteur et réalisateur britannique ;
 G.P. Huntley (1904-1971), un acteur américain ;
 Joni Huntley (1956-), une athlète américaine ;
 Noah Huntley (1974-), un acteur britannique ;
 Raymond Huntley (1904-1990), un acteur britannique.

Toponymie 

 Huntley, une communauté canadienne.
 Huntley, un village des comtés de Kane et McHenry, en Illinois, aux États-Unis ,
 Huntley, village anglais situé dans le Gloucestershire.